Бабуријачи има више значења:

 Бабуријачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бабуријачи, Бабуреачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику